Grixoa puede hacer referencia a:

 Grixoa (Santa Comba) (San Xoán de Grixoa), lugar y parroquia del concello de Santa Comba, provincia de La Coruña;
 Grixoa (Santiago de Compostela) (Santa María de Grixoa), parroquia del concello de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña;
 A Igrexa de Grixoa, lugar de dicha parroquia;
 Vilar de Grixoa, lugar de dicha parroquia;
 Grixoa (Vimianzo), lugar de la parroquia de Berdoias, cocello de Vimianzo, provincia de La Coruña;
 A Grixoá, lugar de la parroquia de Chouzán, concello de Carballedo, provincia de Lugo;
 Grixoa (San Amaro) (Santa María de Grixoa), parroquia del concello de San Amaro, provincia de Orense;
 Grixoa (Viana del Bollo) (San Pedro de Grixoa), lugar y parroquia del concello de Viana del Bollo, provincia de Orense.